Acabou pode ser:

Acabou Chorare
Tem Mas Acabou
O Sonho não Acabou 

Desambiguação